Апингтон:
 Апингтон (город) — город в округе Сиянда в ЮАР.
 Апингтон, Томас — 4-й Премьер-министр Капской колонии с 1884 по 1886 год. Родился в 1844 году в Корке в Ирландии.